Валитов Раи́ль Баки́рович  (18 января 1940, г. Бухара) — советский и российский химик-технолог, член-корреспондент АН РБ (1991), доктор технических наук (1973), профессор (1976), заслуженный деятель науки БАССР (1984), заслуженный изобретатель БАССР (1981).

Биография 
Валитов Раиль Бакирович родился 18 января 1940 года в г. Бухара Узбекской ССР.

В 1963 году окончил Уфимский нефтяной институт).

Место работы: Стерлитамакский завод синтетического каучука (1963—1968), Стерлитамакский химзавод (1968—1973); заведующий кафедрой «Органическая химия» Уфимского нефтяного института (1973—1981); заместителель директора по научной работе (1981—1992), директор (1992—2005), с 2005 г. главный научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского технологического и проектного института гербицидов и регуляторов роста растений (с 1993 г. ГУ «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений» АН РБ).

В 1973 году защитил докторскую диссертацию на тему «Закономерности размещения, условия формирования и прогноз сероводородсодержащих газов и нефтей на территории СССР».

Научные направления работы Валитова: термокаталитические превращения угле-водородов, фракций нефти; создание технологии получения олефиновых углеводородов и светлых нефтепродуктов; синтез и применение биологически активных веществ в народном хозяйстве; «межфазный катализ» в нефтехимическом синтезе; вовлечение ультразвука в нефтехимию. Им был разработан способ получения моноэтаноламинной соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, позволяющий получить продукт высокого качества с высоким выходом. Создал способ получения 4-хлорфеноксиуксусной и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислот — гербициды, регуляторы роста растений.

Среди учеников Валитова — 4 доктора и более 40 кандидатов наук.

Труды 
Валитов Раиль Бакирович — автор около 500 научных работ, включая 260 авторских свидетельств и патентов.

Производство ароматических галоидопроизводных. Уфа, 1981.

Регуляторы роста растений. Уфа: Реактив, 2000 (соавтор).

Использование аппаратов гидроакустического воздействия в гетерофазных процессах. М.: Химия, 2004 (соавтор).

Награды и звания 
Заслуженный деятель науки БАССР (1984), 

Заслуженный изобретатель БАССР (1981).

Награждён орден «Знак Почета» (1985).

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 2. В-Ж. 2006. −624 с. ISBN 5-88185-062-9.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.
Кто есть кто в Республике Башкортостан. Уфа: Башкортостан, 1995
Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с., илл

Ссылки 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Валитов_Раиль_Бакирович

Академики Академии наук Республики Башкортостан